Robineau ist der Familienname folgender Personen:

 Adelaide Alsop Robineau (1865–1929), amerikanische Porzellanmalerin und Keramikerin
 Alexandre-Auguste Robineau (1747–1828), französischer Maler und Musiker
 Joseph Michel Félicité Vincent Robineau de Bougon (1773–1862), französischer Politiker

Familienname